Die Ekstraklasa 2010/11 war die 77. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren seit ihrer Gründung im Jahre 1927. Die Saison begann am 6. August 2010 und endete am 29. Mai 2011. Insgesamt nahmen sechzehn Vereine an der Saison 2010/11 teil. Wisła Krakau gewann in der Spielzeit die dreizehnte polnische Meisterschaft. Absteigen mussten Arka Gdynia und Polonia Bytom.

Saisonverlauf 
Am 17. Spieltag eroberte Wisła Krakau die Ligaspitze. Zuvor hatten nacheinander GKS Bełchatów, Polonia Warschau und Jagiellonia Białystok die Führungsposition innegehabt. Nach dem 11. Spieltag betrug der Abstand zwischen Wisła Krakau und der Tabellenspitze noch zehn Punkte. Nach dem 16. Spieltag waren Krakau und Białystok punktgleich und am 17. Spieltag konnte sich Krakau an Białystok vorbeischieben. An den folgenden Spieltagen konnte Wisła Krakau ein großes Punktepolster aufbauen, sodass die Meisterschaft nicht mehr ernsthaft in Gefahr geriet. Bereits nach dem 27. Spieltag hatte Wisła Krakau die Meisterschaft gewonnen.

Stadien und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Tabellenführer 
 1. Spieltag: GKS Bełchatów und Polonia Warschau
 2. Spieltag – 4. Spieltag: Polonia Warschau
 5. Spieltag – 16. Spieltag: Jagiellonia Białystok
 17. Spieltag – 30. Spieltag: Wisła Krakau

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Spieler des Monats

Weblinks 
 Tabelle und Resultate der Ekstraklasa 2011/12 auf kicker.de
 Torschützenliste auf soccerway.com

2010
Fußballsaison 2010/11